Tokio:

* TOKiO — украинская рок-группа, образована в 2002 году.
 TOKIO — японская поп/рок-группа, образована в 1994 году.
 Tokio — дебютный студийный альбом группы TOKiO, издан в 2004 году.

См. также